Влади́мир Лу́шин:
 Лушин, Владимир Михайлович (род. 1962) — советский и российский футболист, российский арбитр.
 Лушин, Владимир Петрович (1943—2002) — Герой Советского Союза.